Weddigenufer steht für:

 Weddigenufer (Hannover), Uferstraße in der Calenberger Neustadt
 Weddigenufer (Herford) (früher Otto-Weddigen-Ufer), Straße in Herford